Дми́трий (Димитрий) Самозва́нец (; ):

 Дмитрий Самозванец — именование правившего на Руси (1605—1606) первого из трёх , выдававших себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия.

Литература 
 «Дмитрий Самозванец» (1771) — трагедия в стихах Александра Сумарокова.
 «Димитрий Самозванец» (изд. 1804) — трагедия Василия Нарежного.
 «Димитрий» (1805) — незаконченная пьеса немецкого поэта Фридриха Шиллера.
 «Дмитрий Самозванец» (1821/1822) — стихотворение Кондратия Рылеева.
 «Дмитрий Самозванец» (1830) — исторический роман Фаддея Булгарина.
 «Димитрий Самозванец» (1833) — драма Алексея Хомякова.
 «Димитрий Самозванец» (1866) — пьеса драматурга Николая Чаева.
 «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866) — пьеса Александра Островского.

Музыка 
 «Димитрий Самозванец» (1876) — опера французского композитора Викторена Жонсьера по тексту Шиллера.

Живопись и гравюра 
 «Дмитрий Самозванец» — гравюра Андрея Березникова (годы жизни 1771—1830-е).
 «Дмитрий Самозванец» — картина академика исторической живописи Капитона Зеленцова.
 «Дмитрий Самозванец у Вишневецкого» (1876; Третьяковка) — картина Николая Неврева.

Кино 
 «Дмитрий Самозванец» — художественный фильм Ивана Шувалова (1907)

См. также 
 Борис Годунов (значения)